Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1994, classée en catégorie World Series, s'est disputée du 10 au .

Pete Sampras remporte le simple messieurs. En finale, il bat Ivan Lendl, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Darren Cahill et Sandon Stolle. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double, le .

Faits marquants 
 La tête de série 2 Andreï Medvedev déclare forfait avant son premier match à cause d'une blessure au genou.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1994 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1994
Tennis en Australie en 1994
Sydney
Tennis en janvier 1994